Список сенаторов США Конгресса США 106-го созыва, работавшего с 3 января 1999 года по 3 января 2001 года.

Примечания

См. также 
 Список сенаторов США
 Список сенаторов США в 2001—2003 годах
 Список сенаторов США в 1997—1999 годах

Ссылки 
 Хронологический список сенаторов